U-13 – niemiecki okręt podwodny typu U-13 z okresu I wojny światowej
 U-13 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-13 (S192) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-13 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-13 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-25

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich